Destry Rides Again (1932), een Amerikaanse western onder regie van Benjamin Stoloff
Destry Rides Again (1939), een Amerikaanse western onder regie van George Marshall